Dáme jídlo je největší česká platforma specializující se na rozvoz jídla. K roku 2020 spolupracovala s téměř 5 500 partnery ve 170 obcích České republiky pokrývala více než 60 % nabídky české populace a během špičky doručila více než 10 000 jídel a dalších položek za hodinu.

Historie 
Firmu založil český internetový podnikatel Tomáš Čupr v roce 2012. Od roku 2014 je Dáme jídlo součástí společnosti Delivery Hero, celosvětově největšího hráče na trhu food delivery a quick commerce, jehož akcie jsou obchodovatelné na frankfurtské burze a zároveň jsou součástí akciového indexu DAX, kam patří 30 nejvýznamnějších německých veřejně obchodovaných firem.

Výkonným ředitelem Dáme jídlo je od listopadu 2018 Filip Fingl, který na této pozici vystřídal Jana Matějů. Fingl do té doby působil jako ředitel strategie společnosti Mall Group.

Dáme jídlo začalo od 1. listopadu 2019 doručovat rychlé občerstvení z více než 80 provozoven amerického řetězce McDonald‘s ve 21 městech České republiky. Jako jediná rozvážková služba doručuje Dáme jídlo i Happy Meal. V roce 2019 se platforma Dáme jídlo stala též oficiálním partnerem e-sportovců ve skupině eSuba.

V roce 2019 budovala dva gastroprovozy s pěti až deseti samostatnými kuchyněmi (tzv. ghost kitchen) na území Prahy 4 a Prahy 11. V roce 2020 začalo Dámejidlo s budováním sítě qcommerce obchodů Dame Market. V roce 2021 otevřelo v Česku 11 skladů.

Doručování 
Dáme jídlo doručuje jak vlastními dopravními prostředky, tak pomocí smluvních dodavatelů prostřednictvím kurýrů v automobilech na CNG, elektromobilech, klasických automobilech, na skútrech, na kolech nebo roznášejících pěšky.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

České dopravní firmy
České internetové firmy
České potravinářské firmy
Firmy založené roku 2012